TL.37 — артиллерийский тягач, применявшийся итальянской армией в ходе Второй мировой войны. Он был разработан и производился заводом SPA (Società Piemontese Automobili), итальянским автопроизводителем, который был дочерней компанией Fiat .

История 
Тягач TL.37 был выбран для Королевской армии Италии в 1938 году по итогам конкурса между компаниями SPA и Breda Meccanica Bresciana на создание легкого артиллерийского тягача. Он использовался во время Второй мировой войны всеми итальянскими силами и был закуплен Венгрией. После заключения перемирия в 1943 году тягач продолжал использоваться немецкими войсками. После войны TL.37 служил до 1948 года в наземных подразделениях итальянского флота.

Конструкция 
Автомобиль отличался наличием четырехколесного рулевого управления, благодаря чему радиус разворота SPA TL37 составлял менее 4.5 м. Он мог буксировать артиллерийские орудия калибрами 75 мм и 100 мм со скоростью 40 километров в час на дороге, вместе с расчётом и водителем, а также мог перевозить артиллерийские боеприпасы весом до 250 килограммов. Тягач обладал способностью подняться по 40-градусному склоне.

Также на базе тягача было создано импровизированное самоходное орудие, на задней площадке которого было установлено орудие Cannone da 75/27 modello 11. TL.37 также послужил основой для универсального грузовика Fiat-SPA AS37 и двух бронированных автомобилей Fiat-SPA S37 (Fiat-SPA Autoprotetto S37) и Fiat-SPA AS43.

См. также 
Тип 96

Библиография 
 Gli Autoveicoli tattici E logistici del Regio Esercito Italiano fino Al 1943, tomo secondo, Stato Maggiore dell' Esercito, Ufficio Storico, Nicola Pignato & Filippo Cappellano, 2005
 Gli Autoveicoli del Regio Esercito nella Assisted Guerra Mondiale, Nicola Pignato, Storia Militare
 Dal TL 37 all ' A.S. 43, It trattore leggero, the autocarro sahariano, I derivati, artigliery, GMT, Nicola Pignato, Filippo Cappellano
 Trattore leggero SPA TL 37, Notiziario Modellistico GMT 2/91, Nicola Pignato (pp. 4–15)

Ссылки 
 TL-37 Tractor of Fiat SPA (Video)
 ASPHM SPA TL37 Trattore (Video)

Автомобили Второй мировой войны
Появились в 1937 году в Италии
Артиллерийские тягачи